Gitano steht für:

 Angehöriger der spanischen Roma, siehe Roma #Gitanos
 Gitano (Film), spanischer Spielfilm (2000)
 ein Markenname des philippinischen Automobilherstellers Michel Motorsport

Siehe auch:
 Gitane
 Gitanos